Го́рный дух, или Судьба́ и ве́рность (), P. 13 — романтическая опера Франца Данци в двух действиях на либретто Карла Филиппа фон Лобауэра (; 1777—1809), опубликованное посмертно в  году. Опера принадлежит к жанру зингшпиля, то есть музыкальные номера перемежаются с разговорными частями. Первая постановка состоялась в Карлсруэ 19 апреля  года. Опера не была издана, рукопись партитуры хранится в Баварской государственной библиотеке (St.th. 441).

Жанр 
«Горный дух» — одна из первых романтических опер. Такое обозначение уже использовал Игнац Зейфрид для своих опер «Идас и Нарцисса» (, 1807) и «Красная и белая роза» (, 1810), а также Гофман для «Эликсира бессмертия» (, 1808). В тот же день, что и «Горный дух» (19 апреля 1813 года), в Штутгарте впервые был поставлен «Ныряльщик» (), романтическая опера Конрадина Крейцера.

Отличительная особенность любой романтической оперы — взаимодействие мира реального с миром духов, находящее отражение и в музыке. Подобную задачу Данци уже приходилось решать в своей трагикомической опере «Поцелуй», P. 7 (1799), среди действующих лиц которой — фея, гном и духи. «Поцелуй» стал одной из самых известных опер Данци, но «Горный дух» имел средний успех, как и другие его поздние оперы.

Действующие лица 

 Рюбецаль (), князь гномов — тенор.
 Якоб Ланденгаг () — баритон.
 Марта (), жена Якоба — меццо-сопрано.
 Анна (), их дочь — сопрано.
 Конрад Эрман () — баритон.
 Генрих (), сын Конрада — тенор.

 Пукс (), гном — баритон.
 Урль (), гном — тенор.
 Ночный сторож () — тенор.
 Морское чудовище (; за сценой) — баритон.
 Ганс (), сын Якоба — дискант.
 Дух () — разговорная роль.
 Эрли (), царица русалок — без слов.

Хоры гномов, русалок, крестьян.

Сюжет 
Место действия — Исполиновы горы.

Действие первое. Рюбецаль, князь гномов, был лишён своей силы на сто лет в наказание за совершённые им неистовства. Его супруга Эрли, царица русалок, спит мёртвым сном. Наконец срок истекает, и к Рюбецалю возвращается власть над стихиями. Но разбудить Эрли способна только чистая душой верная девушка. В поисках её он приходит в деревню, в дом Якоба Ланденгага, дочь которого Анна должна через два дня выйти замуж за Генриха Эрмана. Рюбецаль дарит ей полный золота кошелёк, и Якоб решает, что это какой-нибудь герцог, влюбившийся в неё. Он требует от Анны отказать жениху, что она и делает, поставив дочерний долг выше своей любви. На самом деле она собирается умереть, чтобы не достаться никому другому. Тем временем гном Пукс находит в глубине моря замок, где спит Эрли, но сторожащее её морское чудовище прогоняет его.

Действие второе. Несмотря на все уговоры Якоб остаётся непреклонен: его дочь не выйдет замуж за Генриха. Несчастный юноша в ярости бросается на него, и Анна изгоняет бывшего жениха навсегда. Он встречает Рюбецаля, который обещает ему помощь. Генрих находит пещеру, где расположен вход в царство Рюбецаля, и, доверившись ему, входит туда. К этой же пещере Пукс доставляет Анну, которая думает, что видит сон. Услышав голос Генриха из глубин, она без страха ступает внутрь. Оставшись один с гномами, Рюбецаль обещает покарать Якоба за то, что он пытался отобрать у дочери её счастье. Анна пробуждает Эрли. В полночь в дом Якоба ударяет молния, и он сгорает. Несчастный, полагая, что Анна осталась внутри, не находит себе места, но чудесным образом вместе со своей женой и отцом Генриха оказывается во дворце Рюбецаля, где к ним возвращаются влюблённые, живые и невредимые.

Музыкальные номера 
 Увертюра.
 Действие первое
 № 1. Интродукция (Рюбецаль, дух, хор гномов). «Zu hart ist diese Rache!».
 № 2. Хор гномов. «Treu hält an dem Gnomen das wandelnde Glück…».
 № 3. Хор юношей и девушек. «Es lebt sich herrlich auf der Welt!.».
 № 4. Песня (Анна, хор юношей и девушек). «Dort oben im Gebirge…».
 № 5. Септет (Якоб, Марта, Анна, Генрих, Рюбецаль, Конрад, Ганс). «Wohl wankt auf Erden weit und breit…».
 № 6. Ария (Якоб). «Ja, schon im Geist seh ich es raten…».
 № 7. Речитатив и ария (Анна). «So war’s gemeint?» — «Ach! Unsre Herzen trennt ja keine Pflicht!».
 № 8. Дуэт (Анна и Генрих). «Wo in ewigjungen Lauben…».
 № 9. Финал (хор русалок, Пукс, голос морского чудовища). «Schlaf nicht so lang!».
 Действие второе
 № 10. Песня гномов (Урль, хор гномов). «In den Höhlen haust der Wilde…».
 № 11. Терцет (Якоб, Анна, Генрих). «Sollt ich mich vor dem Knaben scheuen…».
 № 12. Дуэт (Генрих, Рюбецаль). «Soll das Glück mir wiederkehren?».
 № 13. Терцет (Якоб, Конрад, Марта). «Es kann nicht sein, ich hab’s geschworen!».
 № 14. Ария (Пукс). «O Meister! Du gründest dein Glück auf Sand!».
 № 15. Ария (Генрих). «Ich bleibe hier!».
 № 16. Хор гномов (невидимый). «Durch die Felsenpforte…».
 № 17. Сцена (Анна). «Welche unsichtbare Macht…».
 № 18. Хор (невидимый хор гномов, Анна, голос, голос Генриха). «Zage nicht, du Auserwählte!».
 № 19. Речитатив и ария. «Um Mitternacht treff' ihn der Rache Strahl…».
 № 20. Морской замок (симфонический номер).
 № 21. Песня ночного сторожа. «In der stillen Mitternacht…».
 № 22. Финал (ночной сторож, Якоб, Марта, Конрад, Генрих, Анна, Рюбецаль, хор). «O schreckliches Erwachen».

Записи 
В 2013 году к 250-летию со дня рождения композитора была выпущена концертная запись оперы (с незначительными сокращениями). «Горный дух» стал первой записанной оперой Данци.
 Franz Ignaz Danzi. Der Berggeist. Дирижёр . — Carus 83.296.

Примечания

Ссылки 
 Полный текст либретто Лобауэра.
 Рецензия на запись Берниуса.

Оперы 1811 года
Оперы 1813 года
Оперы на немецком языке
Оперы Франца Данци